«Иере́й-сан» — российский художественный фильм режиссёра Егора Баранова по сценарию Ивана Охлобыстина и Романа Владыкина. Картина вышла в прокат 26 ноября 2015 года. Дистрибьютор — «Люксор Дистрибьюшн». «Иерей-сан. Исповедь самурая» является проектом киностудии «Ортодокс». В главной роли — американский актёр японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава. Один из сценаристов фильма, Иван Охлобыстин, исполнил главную отрицательную роль в фильме.

Сюжет 

Главный герой — Такуро Накамура, в крещении отец Николай (Кэри-Хироюки Тагава) — священник Японской православной церкви, в прошлом — профессиональный спортсмен, и кроме того, родной брат главы одного из влиятельных кланов якудза Акими Накамура (Наото Кандзи). Однажды трое молодых якудза из враждебного брату главного героя клана, встретив его на улице ночного города, начинают издеваться над ним. Священник с честью выдерживает испытание и уходит, но ему приходится вернуться: троица напала на девушку. Защищая её, отец Николай наносит ощутимый урон — разбивает нос и ломает плечевую кость — одному из парней, сыну главы клана.

Отец опозоренного парня требует от Такуро голову его брата, но получает отказ. Война группировок якудза неизбежна. После расстрела офиса Акими и гибели невинных людей епископ отца Николая отправляет его служить в российское село Глубокое. Когда он прибывает на место, первыми, кого он встречает, становятся блаженный Макарка (Степан Самойленко), как его ласково называют сельчане, и его мать, Дарья Макарова (Надежда Маркина). Затем герой осматривает разрушенную церковь, где уже давно не было служб. Здесь он знакомится с внешне вполне приятным молодым человеком по имени Андрей Нелюбин (Иван Охлобыстин), которого сельчане называют главным благодетелем. У него в Глубоком дача. Ночевать же священнику приходится у Шатуна (Пётр Мамонов). Ночью Шатун будит его с просьбой помочь — горит строение на участке Яхонтовых, где те держали кроликов — огонь уничтожал маленький семейный бизнес. Во время тушения разыгрывается настоящая драма: пока сельчане пытаются погасить пламя, вокруг горящего сарая, почти на карачках, ползает пьяный Петя Ерёмин (Пётр Фёдоров) и орёт, что так Яхонтовым и надо. Глава семьи Константин Яхонтов (Игорь Жижикин) не выдерживает и бьёт распоясавшегося парня. Завязывается потасовка, приезжает наряд, только забирают почему-то Чингизку (Азиз Раметов), хотя парень просто разнимал дерущихся. Отец Николай всё это время внимательно наблюдал за происходящим. Он понимает, что там, где нет церкви, там и сладу между людьми нет.

Священник начинает восстанавливать церковь, а вместе с ней пытаться «починить» отношения между людьми. Но всё не так просто. Отец Николай нанимает себе в помощники Петю Ерёмина, чтобы помогал восстанавливать церковь и не сидел без дела. В первое утро Петя честно приходит и получает деньги. Но на следующее утро он уже не появляется и Такуро сам идёт к нему. На крыльце плачут женщины — Люба Ерёмина (Дарья Екамасова) и Анна Яхонтова (Любовь Толкалина). А в доме вооружённый ружьём Константин Яхонтов пытается убить Ерёмина, обвиняя его в поджоге и пропаже детей: Макарка с Катей Яхонтовой (Алина Бабак) не вернулись с прогулки. В момент, когда Яхонтов уже готов нажать на курок, из ниоткуда появляется машина Нелюбина, из которой вылезают счастливые Макарка с Катей. Нелюбин объясняет, что встретил их на дороге и свозил на прогулку. Всё обошлось, но Константина забирают в участок. Ерёмин собирается написать на него заявление. Вечером отец Николай приходит к Пете, просит простить Яхонтова и рассказывает ему свою историю. Ерёмин забирает заявление. Нелюбин зол. Зная о неадекватной реакции Константина, бывшего военного, побывавшего в горячих точках, он специально подстроил ситуацию с детьми: ему необходимо выселить из деревни всех жителей, так как на её месте находится настоящий клад — природное месторождение красной глины. Нелюбин приходит в церковь к отцу Николаю, устраивает сцену и велит убираться из деревни. Священник, сам бывший якудза, не боится угроз.

Во время празднования дня рождения Макарки священника избивают два сотрудника местного отдела полиции, работающие на Нелюбина. Утром Макарка находит его. Священника несут в его комнату. Пока сельчане готовят воду, тряпки и лекарства, Макарка просит у него позвонить в колокол, который мужчины недавно нашли в лесу — это его мечта. Отец Николай обещает, что как только починят колокол, Макарка исполнит своё желание.

Нелюбин готов на всё ради осуществления своей цели. В Глубокое приходят вооружённые люди. План Нелюбина прост: жителей перестрелять, Глубокое сжечь, а трупы потом растащить по домам. Завязывается перестрелка. Пока Яхонтов с Шатуном отстреливаются от бандитов, остальные бегут к церкви, чтобы спастись в её каменном здании. Макарка погибает. Сельчане вместе с отцом Николаем запираются в церкви, но вооружённые бандиты во главе с Нелюбиным пробираются внутрь. Лицом к лицу их встречает священник. Он громко приказывает головорезам убираться. Те лишь смеются, но огромный колокол, который недавно повесили мужчины села, вдруг начинает звонить, а затем обрушивается прямо на головы незваным гостям. На Нелюбина бросается Яхонтов, но священник велит не убивать его — хватит уже смертей.

Заканчивается фильм венчанием Ерёминых — Люба беременна. Отец Николай получает письмо, в котором говорится, что его брат убит. Он спешно улетает в Японию. В аэропорту его встречает тот самый сын главы враждебного клана.

Место съёмки 
Село Скнятиново (Ярославская область, Ростовский район) и церковь Казанской иконы Божией Матери.

В ролях 
 Кэри Хироюки Тагава — отец Николай Накамура Такуро
 Иван Охлобыстин — Андрей Николаевич Нелюбин
 Пётр Мамонов — Шатун
 Любовь Толкалина — Анна Яхонтова
 Игорь Жижикин — Константин Яхонтов
 Надежда Маркина — Дарья Макарова
 Пётр Фёдоров — Петя Ерёмин
 Дарья Екамасова — Люба Ерёмина
Дмитрий Высоцкий — Тихомиров
 Людмила Чурсина — Ульяна Бородина
 Алина Бабак — Катя Яхонтова
 Степан Самойленко — Макарка
 Азиз Раметов — Чингиз
 Никита Ефремов — отец Дормидонт
 Давид Гиоргобиани — владыка Серафим
 Наото Кадзи — Акими Накамура

Премьера 
Фильм вышел в кинотеатральный прокат 26 ноября 2015 года. Официальная премьера фильма состоялась 17 ноября 2015 года в Москве. Также состоялся ряд премьерных показов в нескольких регионах РФ.

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Иван Охлобыстин, Роман Владыкин
 Режиссёр-постановщик: Егор Баранов
 Продюсер: Любовь Калинская
 Со-продюсеры: Грант Палагаев и Ольга Герман, Юрий Рязанов
 Музыкальный продюсер фильма — Борис Гребенщиков («Аквариум»)

Ссылки 
  Официальный сайт фильма
 Сёгун из «47 ронинов» играет главную роль в российском фильме // Ридус
 Кэри-Хироюки Тагава: «Это только начало моей карьеры в России»
 Хокку о русской глубинке: Репортаж со съёмок фильма «Иерей-сан»
 «Иерей-сан»: приключения японского священника в российской глубинке // Православие и мир

Фильмы России 2015 года
Фильмы о Японии
Фильмы о православных священниках
Фильмы о православии
Фильмы по сценариям Ивана Охлобыстина